Love's Labor Lost (ER), een episode van ER;
 Love's Labor Lost  (cartoon), een cartoon in de Krazy Kat-reeks.

Zie ook: Love's Labour's Lost, een toneelstuk van Shakespeare.